Bornheimer Bach ist ein Gewässername:

 Alfterer Bornheimer Bach, vormals Roisdorfer Bornheimer Bach, linker Zufluss des Rheins bei Widdig, Stadt Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; Abschnittsnamensfolge Mirbach → Görresbach → Roisdorfer Bornheimer Bach
 Bornheimer Bach (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) vor der Neumühle von Flonheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Bornheim